Military Armament Corporation (MAC) — оружейная компания, основанная американскими изобретателями Г. Инграмом и М. Вербеллом (Mitchell WerBell). Занималась разработкой и производством лёгкого стрелкового оружия, получила широкую известность после создания пистолетов-пулемётов MAC-10 и MAC-11. В 1970 году безуспешно пыталась заинтересовать моделью MAC-10 ВС и ВМФ США для замены автоматического пистолета M1911. Несмотря на низкую цену, все представленные модели не соответствовали предъявленным требованиям, прежде всего — по кучности автоматической стрельбы и управляемости оружием.

Прекратила производство оружия в 1973 году и в 1975 объявила о своем банкротстве.

Примечания

Ссылки 
 Lewis, Jack (2011). Gun Digest Book of Assault Weapons 7th Edition. Gun Digest Books. p. 145.
 Larson, Erik (2005). Lethal Passage. Random House.
 http://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.asp?smallarms_id=86

Производители огнестрельного оружия США
Исчезнувшие компании США